Пыльниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Пыльниково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Пыльниково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.